Aldo Ronconi (1918-2012) – ciclista su strada italiano
Alessandro Ronconi (1909-1982) – latinista, filologo classico e traduttore italiano
Amato Ronconi (1226-1292) – religioso italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Cesare Ronconi (1951) – attore e regista teatrale italiano
Domenico Ronconi (1772-1839) – tenore e insegnante italiano
Epaminonda Ronconi (1904-1981) – ciclista su strada italiano
Giorgio Ronconi (1901–...) – calciatore italiano
Giorgio Ronconi (1810-1890) – baritono italiano
Guglielmina Ronconi (1864-1936) – insegnante e pedagoga italiana
Luca Ronconi (1933-2015) – attore teatrale e regista teatrale italiano
Massimo Ronconi (1956) – dirigente sportivo, allenatore ed ex giocatore di calcio a 5 italiano
Maurizio Ronconi (1953) – medico e politico italiano
Pio Filippani Ronconi (1920-2010) – orientalista e storico delle religioni italiano
Renato Ronconi (1939) – ex calciatore italiano
Roberto Ronconi (1928–2021) – calciatore italiano
Susanna Ronconi (1951) – ex brigatista e terrorista italiana